Влатко Дулић (Суботица, 20. април 1943 — Загреб, 20. новембар 2015) је био хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1974. || Вријеме за бајку (ТВ серија) || Цар
|-
| 1975. || Мука свете Маргарите (ТВ серија) || Водитељ 
|-
| 1975. || Зец (ТВ филм) || Топник Слемешек
|-
| 1975. || Бог игре (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Наша ствар (ТВ филм) || Мртвозорник
|-
| 1977. || Пуцањ || Затвореник
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Едисонов инжињер
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Маршић
|-
| 1978. || Испит зрелости (ТВ филм) || Срнак
|-
| 1978. || Пријеки суд || Истражитељ Сучић
|-
| 1978. || Томо Бакран (ТВ филм) || Павле Крижанић
|-
| 1978. || Бомбашки процес (ТВ филм) || Др Иво Политео
|-
| 1979. || Успорено кретање || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Пуном паром (ТВ мини серија) || Злобец
|-
| 1981. || Краљево (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Ситне игре (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Родољупци (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Партизански командир
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || Др Владимир Саболић
|-
| 1983. || У логору (ТВ филм) || Оберлајтант доктор Пуба Аграмер
|-
| 1983. || Дјечак и зец (ТВ филм)|| /
|-
| 1985. || Хајдучки гај (ТВ серија) || Осојник, власник пилане
|-
| 1985. || Хорватов избор || Полуган
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Полуган
|-
| 1986. || Сан о ружи || Криминалац Цар
|-
| 1986. || Ловац против топа (ТВ филм) || Клинг, коцкар
|-
| 1987. || Свила Шкаре (ТВ филм) || Отац
|-
| 1987. || Слике из живота једног шалабахтера (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Осуђени || Мијо
|-
| 1987. || Краљева завршница || Конобар
|-
| 1988. || У средини мојих дана || Редитељ
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || /
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе || Истражитељ
|-
| 1989. || Диплома за смрт || Тус
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1990. || Орао || Владо
|-
| 1990. || Луде гљиве (ТВ филм)|| /
|-
| 1991. || Париз - Истра (кратки филм) || /
|-
| 1992. || Јагуар || /
|-
| 1992 1996. || Смоговци (ТВ серија) || Кумпићев тата
|-
| 1996. || Како је почео рат на мом отоку || Блаж Гајски
|-
| 1997. || Трећа жена || Паић
|-
| 1998. || Кућа духова) (ТВ филм|| /
|-
| 1999. || Маршал || Психијатар
|-
| 1999. || Богородица || Ћиро Сокчевић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е▲
|-
| 2000. || Благајница хоће ићи на море || Професор
|-
| 2001. || Холдинг || Стални гост у кафићу 1
|-
| 2004. || Дружба Исусова || Сељак
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Деда
|-
| 2005. || Ко жив ко мртав (кратки филм) || /
|-
| 2006. || Дух у мочвари || Фаркаш
|-
| 2006. || Либертас || Мавро Вретрановић
|-
| 2009. || Верујем у анђеле || Американац
|-
| 2009. || Битанге и принцезе (ТВ серија) || Шаман
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е▲
|-
| 2010. || Доме слатки доме (ТВ серија) || Бруно Облак
|-
| 2009 2011. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Шиме / Тончи
|-
| 2012. || Ларин избор (ТВ серија)|| Маријан Радошић
|-
| 2014. || Требало би прошетати пса || Фрањо
|-
| 2014. || Мост на крају света || Отац
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Умрли 2015.
Глумци из Суботице
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Хрвати у Србији